

Geografia 
 Leu – comune della Romania nel distretto di Dolj

Sigle 
 LeU, acronimo del movimento politico italiano Liberi e Uguali
 Low-enriched uranium (Uranio a basso arricchimento)
 Lumen et Umbra – il primo Multi User Dungeon italiano

Chimica 
 Leu – Abbreviazione dell'α-amminoacido leucina

Codici 
 LEU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di La Seu d'Urgell (Spagna)
 leu – codice ISO 639-3 della lingua kara

Persone 
 Alexandru Leu (1991) – calciatore moldavo
 Evelyne Leu (1976) – ex sciatrice freestyle svizzera
 Heinz Leu (...) – bobbista svizzero

Altro 
 Leu moldavo – valuta ufficiale della Moldavia
 Leu rumeno – valuta ufficiale della Romania